Saint-Bernard, Ain
 Saint-Bernard, Côte-d'Or
 Saint-Bernard, Haut-Rhin
 Saint-Bernard, Isère